Opravdanje može značiti:

 Opravdanje (epistemologija)
 Opravdanje (religija)